Jack Stewart peut désigner :
 Jack Stewart (1905-1936), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Jack Stewart (1913-1966), un acteur écossais ;
 Jack Stewart (1917-1983), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jack Stewart (1983-), un joueur américain de football.